Nel periodo antecedente alla pubblicazione dell'album di debutto ?! del 2000, il rapper italiano Caparezza ha inciso due demo da solista, distribuiti tra il 1998 e il 1999.

Ricomincio da Capa 

Ricomincio da Capa è il primo demo di Caparezza, pubblicato nel 1998.

Il disco 
Originariamente uscito su musicassetta, il disco contiene la prima versione di Nel paese dei balordi, apparsa nel 2003 nel secondo album  in studio Verità supposte.

Nel 1999 è uscita in formato CD una nuova versione del demo completamente riarrangiata e con la presenza di altri quattro brani.

Tracce 
MC
 Lato A

 Lato B

CD

Formazione 
 Caparezza – voce, Roland
 Ennio Salvemini – chitarra
 DJ Jan – scratch

Zappa 

Zappa è il secondo demo di Caparezza, pubblicato nel 1999.

In esso sono presenti vari brani successivamente inclusi in ?!, tra cui i singoli Tutto ciò che c'è, Chi cazzo me lo e La gente originale.

Tracce

Note